Мосеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Мосеево — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Мосеево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Мосеево — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Мосеево — деревня в Тотемском районе Вологодской области, Мосеевское сельское поселение.
 Мосеево — деревня в Тотемском районе Вологодской области, Пятовское сельское поселение.
 Мосеево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Мосеево — деревня в Невельском районе Псковской области, Голубоозерская волость.
 Мосеево — деревня в Невельском районе Псковской области, Плисская волость.
 Мосеево — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Выборская волость.
 Мосеево — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Макаровская волость.
 Мосеево — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Оршанская волость.
 Мосеево — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Мосеево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Мосеево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Мосеево — деревня в Ярском районе Удмуртии.
 Мосеево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.